Алберт Фини (; Солфорд, 9. мај 1936 — Лондон, 7. фебруар 2019) био је британски глумац.

Филмографија

Референце

Спољашње везе 

 

Рођени 1936.
Умрли 2019.
Британски глумци
Енглески глумци
Добитници награде Златни глобус
Добитници награде Сребрни медвед
Добитници Волпи пехара‎
Добитници Награде Бостонског друштва филмских критичара